Гагра — місто в Абхазії, автономній частині Грузії.
 Гагра (футбольний клуб) — грузинський футбольний клуб із однойменного міста.
 Гагра (станція) — залізнична станція в однойменному місті.

Багатозначні терміни